Клейман () — еврейская фамилия.

Вероятно представляет собой разновидность фамилии Клейнман (от  клейн(эр) — маленький). Возможно также происхождение от слова клей. В начале XX столетия в Российской империи была наиболее распространена в Кременецком и Староконстантиновском уездах Волынской губернии, Кишинёве и Одессе. По данным телефонных справочников конца 1970-х годов, входила в первую десятку самых распространённых еврейских фамилий в Кишинёве (1979) и занимала 18-ю по распространённости позицию в Одессе (1977).

Известные носители 
 Клейман, Борис (род. 1990) — израильский футболист.
 Клейман, Владимир Леонидович (1930—2014) — доктор технических наук, ракетостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Клейман, Исаак Бенционович (1921—2012) — советский и украинский археолог-античник.
 Клейман, Моисей Леонтьевич (?—1931) — редактор и общественный деятель, купец.
 Клейман, Наум Ихильевич (род. 1937) — российский киновед и историк кино, директор Государственного центрального музея кино в Москве.
 Клейман, Паскаль (pод. 1968) — французский диджей.
 Клейман, Риа (1904—1981) — канадская журналистка, опубликовавшая данные о массовом голоде 1930-х годов в СССР.
 Клейман, Рита Яковлевна (1947—2008) — молдавский литературовед, доктор филологических наук, профессор.
  (род. 1942) — американский математик (теорема Клеймана).
 Клейман, Ярослав Борисович (род. 1970) — российский самбист и дзюдоист.

Примечания